Об'єкти NGC
Пегас (сузір'я)
Галактики